Belleville ist der Name mehrerer

Orte in Frankreich
 Belleville (Meurthe-et-Moselle)
 Belleville (Rhône)
 Belleville (Deux-Sèvres), ehemalige Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Belleville (Seine), ehemalige Gemeinde, am 1. Januar 1860 zu Paris eingemeindet
 Quartier de Belleville, Stadtteil von Paris
 Kanton Belleville im Département Rhône
 Belleville-en-Beaujolais, Gemeinde im Département Rhône
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, Gemeinde im Département Ardennes
 Belleville-sur-Loire, Gemeinde im Département Cher
 Belleville-sur-Mer, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Belleville-sur-Meuse, Gemeinde im Département Meuse
 Belleville-sur-Vie, Gemeinde im Département Vendée
 Belleville, Ortschaft in der Gemeinde Chavanod im Département Ain
 Belleville, Ortschaft in der Gemeinde Jarsy im Département Savoie

in Kanada:
 Belleville (Ontario), Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Belleville (Alabama), im Conecuh County
 Belleville (Arkansas), im Yell County
 Belleville (Illinois), im St. Clair County
 Belleville (Indiana), im Hendricks County
 Belleville (Kansas), im Republic County
 Belleville (Louisiana), im Avoyelles Parish
 Belleville (Michigan), im Wayne County
 Belleville (Mississippi), im Perry County
 Belleville (Missouri), im Jasper County
 Belleville (Nevada), im Mineral County – nicht mehr existent
 Belleville (New Jersey), im Essex County
 Belleville (New York), im Jefferson County
 Belleville (Oklahoma), im Love County
 Belleville (Pennsylvania), im Mifflin County
 Belleville (Rhode Island), im Washington County
 Belleville (Tennessee), im Lincoln County
 Belleville (Virginia), im Suffolk (city) County
 Belleville (West Virginia), im Wood County
 Belleville (Wisconsin), im Dane und im Green County
 Belleville North, im Wayne County, Michigan

Personen:
 Anna Caroline de Belleville (1806–1880), Pianistin und Komponistin
 François Belleville (1860–1912), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Süd-Tonking
 Fritz Belleville (1903–1994), deutscher politischer Aktivist
 Karl Belleville (1846–1914), bayerischer Generalmajor
 Maxime Belleville (1981–2011), französischer Skispringer
 Julien Belleville (1823–1896), französischer Ingenieur, Entwickler des gleichnamigen Dampkessels

Sonstiges:
 einen Verlag in München, siehe Michael Farin
 eine fiktive Stadt im Film Das große Rennen von Belleville
 Belleville Pond, See im Washington County, Rhode Island
 Belleville Mine, Mine im Mineral County, Nevada
 Belleville Quarry, Mine im Skagit County, Washington
 Belleville (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Belleville-Dampfkessel, benannt nach seinem Entwickler Julien Belleville
 Parc de Belleville, Parkanlage im 20. Arrondissement von Paris

Siehe auch:
 Bellville, Belville
 Belleville Township